Coast Miwok (taal), een uitgestorven indianentaal
 Coast Miwok (volk), een Noord-Amerikaanse indianenvolk